TTC37 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 5-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 564 амінокислот, а молекулярна маса — 175 486.

Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки